Gélas ist der Familienname oder Namensteil folgender Personen:

 Daniel François de Gélas de Voisins d’Ambres, vicomte de Lautrec († 1762), französischer Militär, Diplomat, Marschall von Frankreich
 Lucien Gélas (1873–1944), französischer Gitarrist, Komponist und Musikpädagoge